Abellán ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Abellán (* 1951), spanischer Leichtathlet
 Antonio Gines Abellan Alcaraz (* 1942), spanischer Klarinettist, Musikpädagoge und Komponist
 Carlos Abellán (* 1983), spanischer Radrennfahrer
 Juan Abellán (* 1933), spanischer Wasserballspieler